Joanneum (nach dem Habsburger Erzherzog Johann) steht für:

 Universalmuseum Joanneum, steirisches Museum in Graz – dort auch zur Geschichte
 Technische Universität Graz, gegründet als Technische Hochschule am Joanneum
 FH Joanneum, steirische Fachhochschule (Graz, Kapfenberg, Bad Gleichenberg)
 Joanneum Research, steirisches Forschungsinstitut 

Siehe auch:
 Johanneum
 Johann von Österreich #Sein Wirken in der Steiermark (1807–1859)